Grüne oder die Grünen steht für:

Parteien:
 Bündnis 90/Die Grünen in Deutschland
 Die Grünen – Die Grüne Alternative in Österreich
 Grüne Schweiz
 Verdi Grüne Vërc in Südtirol
 Partia e Gjelbër, Grüne Partei Albaniens
 Groen (Belgien) in Belgien
 Ecolo in Belgien, Schwesterpartei der Groen
 Grüne Partei Bulgariens
 Grüne Bewegung (Bulgarien)
 Grüne Partei Kanadas
 Grüne Partei Taiwans
 Russische Ökologische Partei „Die Grünen“
 Allianz der Grünen
 Europäische Grüne Partei

ehemalige Parteien:
 Grüne Partei in der DDR
 Bund der Grünen Russlands in Russland (2005–2006)
 Die Grüne, im Alten Rom eine der Zirkusparteien

Fraktionen:
 Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament
 Grüne Armee, Partisanenarmee im Russischen Bürgerkrieg (1918)

Grüne ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Grüne (Oester), Nebenfluss der Oester im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Grüne (Radevormwald), Ort in Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Grüne (Iserlohn), Ortsteil von Iserlohn, Nordrhein-Westfalen
 Grüne (Remscheid), Ortslage in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 In der Grüne, Ortslage im Wuppertal

Grüne ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Lena Grüne (* 2001), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Hardy Grüne (* 1962), deutscher Autor

Siehe auch:
 Liste grüner Parteien
 Die Grüne (Schweizer Fachzeitschrift)
 grüne Politik (Strömung)
 Grüne Alternative (Begriffsklärung)
 Grüner (Begriffsklärung)
 Grün (Begriffsklärung)
 Green Party (Begriffsklärung)